La rivière Henry  () est une rivière mineure de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande dans la région de Canterbury et un affluent de la rivière Waiau.

Géographie 
Sa source siège dans la chaîne . La rivière s’écoule vers l’est sur 10 km avant de se déverser dans la rivière Waiau.

Voir aussi

 Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Cours d'eau de la région de Canterbury en Nouvelle-Zélande